Косио има више значења:

 Општина Косио (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Косио (Косио, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику